Лапаи () — город, район местного управления и традиционное мусульманское государство хауса (эмират) в Нигерии, в штате Нигер, в 80 километрах восточнее города Бида, южнее города Минна, западнее города Абуджа, севернее речного порта Баро. Город расположен западнее реки Гурара, левого притока Нигера. Население района местного управления  человек (2006). Около 10% населения понимают хауса.

По северной окраине города проходит шоссе .

Первоначально Лапаи был заселен людьми гбари (гвари), которые подчинялись городу-государству хауса Заззау, а после 1804 года — эмирату фулани Зариа (на севере). В 1825 году фулани обратились к эмиру  (Гандо), повелителю западных эмиратов фулани, с просьбой создать новый эмират, независимый от эмиратов Зариа и  (на западе). В 1825 году был основан эмират Лапаи. 

Город Лапаи был сожжён после того, как эмират оказал военную помощь Биде в её кампании против британской Королевской Нигерской компании в 1897 году. Эмират был включён в состав провинции Нигер в 1908 году. В 1938 году его традиционная столица была перенесена в Бадегги-Лапаи (Badeggi-Lapai, ныне Бадегги, Badeggi), в 14 км к востоку от города Бида.

Лапаи служит рынком для торговли сорго, ямсом, рисом, просом, орехами ши, арахисом и хлопком, выращенным в этой области народами гбари и нупе. Рис на заливных полях культивируется в поймах рек Гурара и Нигер. Государственный диспансер Лапаи расположен к востоку от Агайе по дороге в Абуджу.

Эмиром Лапаи с 2002 года является .

Примечания

Ссылки 
 

Штат Нигер
Районы местного управления Нигерии
Города Нигерии